Хокей на траві був представлений на Літній Універсіаді 2013 у Казані (Росія) з 7 липня по 15.

Медалі

Медальний залік

Медалісти

Чоловіки 

У чоловічому турнірі взяли участь 10 команд.

Команди 

Група A
 
 
 
 
 

Група B

Жінки 

У жіночому турнір взяли участь чотири команди.

Команди

Примітки

Посилання 
 Хокей на траві на офіційному сайті XXVII літньої Універсіади

2013
Хокей на траві на Літній універсіаді 2013
Змагання на Літній універсіаді 2013